Drop Dead Gorgeous steht für:
eine US-amerikanische post-hardcore Band, siehe Drop Dead, Gorgeous
den englischen Originalfilmtitel für einen US-amerikanischen Thriller aus dem Jahr 1991, siehe Der Preis der Schönheit
den englischen Originalfilmtitel für eine US-amerikanische Filmsatire aus dem Jahr 1999, siehe Gnadenlos schön 
eine Single der britischen Musikgruppe Republica
Drop Dead Gorgeous (Fernsehserie), britische Fernsehserie